Гавриловцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гавриловцы — деревня в Браславском районе Витебской области.

Украина 
 Гавриловцы — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
 Гавриловцы — село в Кицманском районе Черновицкой области.